Ра́са — многозначный термин, может обозначать:

 Раса — система популяций человека.
 Раса — система популяций живых существ рангом ниже вида либо подвида (иногда отождествляется с подвидом).
 Расы, альтернативный термин для пород, иногда классификация одомашненной фауны и флоры.
 Раса — имя литовского происхождения.
 Раса — богиня в литовской мифологии.
 Расы (фэнтези) — разумные расы в фэнтези и фантастике.

Индийская культура 
 Раса — теологическое понятие в индуизме.
 Раса — понятие в индийском искусстве.
 Танец раса — эпизод из жизни Кришны.
 Раса — река, упоминаемая в «Ригведе».

Топонимы 
 Раса — город в Хорватии.

Музыка

См. также 
 Расогенез
 Расса
 Tabula rasa (значения)
 Великая Раса Йит — вымышленные разумные существа в Мифах Ктулху.
 Древние расы, предтечи — собирательное название для группы вымышленных и гипотетических цивилизаций.
 Раса господ — в расовой идеологии национал-социалистов предназначение нордической расы.
 Раса хищников — сборник фельетонов Станислава Лема 2004—2006 гг.
 Коренная раса — теософский термин, эзотерика.
 Расовая политика — политика расовой дискриминации в нацистской Германии.